Мутабільність, мутабельність (від англ. Mutable — «той, що може змінюватися») — поширений термін, котрий описує здатність предмету (суб'єкту) змінювати свої основні характеристики, властивості.

Мутабільність є протилежністю (антитезою, антонімом, антиподом) до поняття (терміну) стабільність.

У біології 

Мутабільність гена — здатність гена або генотипу утворювати мутації.

У мінералогії 

Здатність мінералу або продукту його розкладу, перетворення, який утворюється при вивітрюванні, змінювати свій склад. При цьому основна форма будови кристалічної ґратки зберігається, а склад зазнає ряду послідовних (стадійних) змін при переході від однієї стадійної фази до іншої.

У астрології 

Одна з трьох основних якостей знаків Зодіаку:

кардинальність 
Овен, Рак, Терези, Козеріг.

фіксованість 
Тілець, Лев, Скорпіон, Водолій.

мутабільність 
Близнюки, Діва, Стрілець, Риби.

Найнеоднозначніша якість, котра є достатньо складною що для сприйняття, що для трактування.

Найперше, для мутабельності є властивими наступні риси: багатогранність, адаптивність, мінливість, гнучкість. Завдяки цій якості люди можуть йти на компроміс, шукати якісь точки зіткнення поміж собою.

Головна проблема полягає в тому, що ці люди настільки непевні, що, найчастіше, й самі не знають, яким чином вони поведуться в тій чи іншій ситуації. Вони звикли жити одним днем і вважають за непотрібне планувати завтрашні події, якщо вихідні умови за ніч можуть змінитися?

Люди, у натальних картах котрих знаходяться сильно виражені планети у мутабельних знаках зодіаку, зазвичай розвиваються відразу у декількох царинах, причому, найчастіше, царини ці не пов'язані жодним чином між собою. Таким людям властиві широкий кругозір, хоч би й дещо поверхневий (за винятком Діви), бажання змін і чогось нового. Не люблять чітко детермінованих подій, закономірних рутинних речей. Саме такі люди є найбільш об'єктивними, оскільки вони здатні до сприйняття різних, часто протилежних думок і поглядів. Часом їх несправедливо винуватять у нещирості чи у лицемірстві.

У програмуванні 

Змінний тип даних () — складний тип даних в об'єктно-орієнтованому програмуванні, значення якого (як правило — об'єкти) після свого створення допускають зміну своїх властивостей.

Наприклад, у мові C#:

 Незмінні типи:
 String
 Змінні, мутабільні типи:
 StringBuilder

Джерела 
 мутабільність
  Мутабільні знаки Зодіаку 

Астрологія